Гран-при Великобритании 1970 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 19 июля 1970 года на трассе Брэндс-Хэтч.

Джон Сёртис впервые вывел на старт автомобиль собственной конструкции. В чемпионат вернулась команда Фрэнка Вильямса с Брайаном Редманом за рулём (из-за поломки на тренировке команда не участвовала в квалификации и гонке). Марио Андретти вернулся за руль «Марча», а Лотус расширил свой состав до трёх автомобилей, предоставив один из них дебютанту Формулы-1 Эмерсону Фиттипальди. Клей Регаццони вновь сел за руль «Феррари», заменив Игнацио Джунти.

Лидеры квалификации Йохен Риндт и Джек Брэбем показали одинаковое время на круге с точностью до десятой доли секунды, но австриец занял первое место, как установивший быстрейший круг первым. На старте их обоих опередил стартовавший третьим Жаки Икс, который лидировал до седьмого круга, после чего сошёл из-за поломки дифференциала и лидерство перешло к Риндту. На 69 круге гонки австриец ошибся с переключением передач и уступил лидерство Джеку Брэбему. За несколько сот метров до финиша в машине австралийца закончилось топливо и ему пришлось пересекать финишную черту накатом, чем воспользовался Йохен Риндт, успевший получить отмашку клетчатым флагом раньше Брэбема. Первоначально после технической инспекции судьи сочли, что высота заднего антикрыла на машине Риндта превышает допустимую, и дисквалифицировали его, но после апелляции отменили своё решение.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-6 Жаки Икс

7-68 Йохен Риндт

69-79 Джек Брэбем

80 Йохен Риндт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании
Июль 1970 года